Liljeborgia är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Charles Spence Bate 1862. Liljeborgia ingår i familjen Liljeborgiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Liljeborgia